Sever (metge), metge grec del segle I
 Sever II o Flavi Valeri Sever, emperador
 Sever II de Barcelona, bisbe de Barcelona entre 620 i 636
 Sever d'Agde, bisbe d'Agde
 Sever d'Antioquia, cap dels monofisites
 Sever de Barcelona, llegendari sant màrtir, patró i bisbe de Barcelona, mort el 302
 Sever de Mileum, bisbe de Mileum a Numídia
 Sever Encratita, cap dels gnòstics al segle II
 Sever Iatrosofista, escriptor grec del segle VI o VII
 Sever de Menorca, bisbe de Menorca al començament del segle V
 Sever de Nàpols, bisbe de Nàpols al segle IV
 Sever de Ravenna, bisbe del segle IV
 Sever Retòric, escriptor grec del segle V
 Sever Sant, escriptor romà del començament del segle V
 Sant Sulpici Sever, bisbe de Bourges
 Acili Sever, cònsol el 323
 Alexandre Sever, emperador
 Aquil·li Sever, escriptor i poeta hispanoromà
 Cassi Sever, orador i escriptor satíric romà del temps d'August i Tiberi
 Catili Sever, cònsol el 120
 Corneli Sever, poeta romà, contemporani d'Ovidi
 Gneu Claudi Sever, cònsol el 146
 Juli Sever (governador), governador de Britània i de Bitínia
 Juli Sever (gramàtic), gramàtic romà
 Libi Sever, emperador
 Septimi Sever, emperador
 Sulpici Sever, historiador eclesiàstic roma
 Sulpici Sever Pius, escriptor i bisbe de Bourges al segle VII
 Tit Al·ledi Sever, cavaller romà del segle I
 Tit Claudi Sever, cònsol el 200
 Tit Estatili Sever, cònsol el 171
 Verulà Sever''', militar romà del segle I